Макук има више значења:
 Округ Макук (Јужна Дакота)
 Макук (Илиноис)
 Макук (Небраска)